Бенко — фамилия. Известные носители:
 Бенко, Борис (р. ок. 1970) — словенский музыкант, поэт, участник синти-поп группы «Silence» и индастриал-группы «Laibach».
 Бенко, Леон (род. 1983) — хорватский футболист.
 Бенко, Пал (1928—2019) — венгерский и американский шахматист, международный гроссмейстер.
 Бенко, Франсиско (1910—2010) — аргентинский шахматист и шахматный композитор.